Maglebjerg kan betegne:

 Maglebjerg – Nordsjællands højeste bakke
 Maglebjerg (Højby Sogn) – et areal i Højby Sogn, Odsherred Kommune
 Maglebjerg (Ugerløse Sogn) – en bebyggelse i Ugerløse Sogn, Holbæk Kommune
 Maglebjerg (Holbæk Kommune) – en bebyggelse i Kundby Sogn og Svinninge Sogn – Holbæk Kommune
 Maglebjerg (Næstved Kommune) - en bakke i Næstved Kommune, byen Fensmark ligger på toppen af denne bakke. Højeste punkt er lige over 72 meter.
 Maglebjerg – Beskyttet familienavn